Fors kyrka kan syfta på:

 Fors kyrka, Eskilstuna, Eskilstuna Fors församling, Strängnäs stift, Sverige
 Fors kyrka, Jämtland, Fors församling, Härnösands stift, Sverige
 Fors kyrka, Västergötland, Fors-Rommele församling, Skara stift, Sverige